Viveros steht für

 Viveros (Albacete), ein Ort in der spanische Provinz Albacete

Viveros ist der Familienname folgender Personen:

 Bardomiano Viveros (1951–1994), mexikanischer Fußballspieler